Het ATP-toernooi van Costa do Sauípe 2005 (officieel: Brasil Open) werd van 14 tot en met 20 februari gespeeld in de Braziliaanse stad Costa do Sauípe. De wedstrijden werden gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Top Half

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Costa do Sauípe
ATP-toernooi van Costa do Sauípe